Jan Anzelm Wilczek (zm. 1649) – kasztelan trocki i połocki, starosta oszmiański, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Emil Wilczek (ur. 1938) – poseł na Sejm PRL
 Jan Wilczek (ur. 1916 zm. 1987) – pisarz